Het Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek speelde in totaal negen officiële interlands in het jaar 1967. De nationale selectie stond onder leiding van de Hongaarse bondscoach Károly Soós, die aan het einde van het jaar werd opgevolgd door Harald Seeger. Aanvaller Henning Frenzel kwam als enige in alle negen duels in actie voor de nationale ploeg van Oost-Duitsland.

Balans

Statistieken

Zie ook
DDR-Oberliga 1966/67
DDR-Oberliga 1967/68

Duits voetbalelftal
1967